Woody Dumart (né le  à Kitchener, dans la province de l'Ontario au Canada -  à Boston, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1933-1934 || Empires de Kitchener || AHO || 12 || 8 || 3 || 11 || 12 || 3 || 1 || 3 || 4 || 0 
|-
|1934-1935 || Greenshirts de Kitchener || AHO || 17 || 17 || 11 || 28 || 10 || 3 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
|1935-1936 || Cubs de Boston || Can-Am || 0 || 11 || 10 || 21 || 15 || - || - || - || - || -
|-
|1935-1936 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1936-1937 || Reds de Providence || IAHL || 32 || 4 || 7 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|1936-1937 || Bruins de Boston || LNH || 17 || 44 || 4 || 8 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1937-1938 || Bruins de Boston || LNH || 48 || 13 || 14 || 27 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1938-1939 || Bruins de Boston || LNH || 45 || 14 || 15 || 29 || 2 || 13 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|1939-1940 || Bruins de Boston || LNH || 48 || 22 || 21 || 43 || 16 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|1940-1941 || Bruins de Boston || LNH || 40 || 18 || 15 || 33 || 2 || 11 || 1 || 3 || 4 || 9
|-
|1941-1942 || Bruins de Boston || LNH || 35 || 14 || 15 || 29 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|1941-1942 || Ottawa RCAF Flyers || OCHL || - || - || - || - || - || 6 || 7 || 5 || 12 || 2
|-
|1941-1942 || Ottawa RCAF Flyers || Coupe Allan || 13 || 14 || 9 || 23 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|1942-1943 || Ottawa RCAF Flyers || AHO || 6 || 6 || 5 || 11 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1945-1946 || Bruins de Boston || LNH || 50 || 22 || 12 || 34 || 2 || 10 || 4 || 3 || 7 || 0
|-
|1946-1947 || Bruins de Boston || LNH || 60 || 24 || 28 || 52 || 12 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
|1947-1948 || Bruins de Boston || LNH || 59 || 21 || 16 || 37 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1948-1949 || Bruins de Boston || LNH || 59 || 11 || 12 || 23 || 6 || 5 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
|1949-1950 || Bruins de Boston || LNH || 69 || 14 || 25 || 39 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|1950-1951 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 20 || 21 || 41 || 7 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|1951-1952 || Bruins de Boston || LNH || 39 || 5 || 8 || 13 || 0 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|1952-1953 || Bruins de Boston || LNH || 62 || 5 || 9 || 14 || 2 || 11 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|1953-1954 || Bruins de Boston || LNH || 69 || 4 || 3 || 7 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1954-1955 || Reds de Providence || LAH || 15 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -

|771 || 211 || 218 || 429 || 99 || 88 || 12 || 15 || 27 || 23

Récompenses 
Ligue nationale de hockey
1939 et 1941 : remporte la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston
1940, 1941 et 1947 : nommé dans la  d'étoiles

Notes et références 

Naissance en décembre 1916
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Tigers de Boston
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée du hockey
Décès en octobre 2001
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 84 ans